Mördergrube steht für:

 Schlupfwinkel, siehe Liste geflügelter Worte/A #Aus seinem Herzen keine Mördergrube machen
 Tatort: Mördergrube, Fernsehfilm aus dem Jahr 2001

Siehe auch:
 Mordgrube